Weinert ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Weinert (1863–1947), US-amerikanischer Bildhauer
 Egino Weinert (1920–2012), deutscher Goldschmied, Maler und Bildhauer
 Erich Weinert (1890–1953), deutscher Schriftsteller
 Franz Emanuel Weinert (1930–2001), deutscher Psychologe und Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft
 Frederik Weinert (* 1981), deutscher Buchautor sowie Sprach- und Medienwissenschaftler
 Hanns Joachim Weinert (1927–2015), deutscher Mathematiker
 Hans Weinert (1887–1967), deutscher Anthropologe
Heinz Weinert (* 1924), deutscher Radrennfahrer
 Hermann Karl Weinert (1909–1974), deutscher Romanist
 Holger Weinert (* 1951), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Karl Gustav Weinert (1896–1965), deutscher Maler
 Li Weinert (1899–1983), deutsche Rezitatorin, Kabarettistin und Kulturfunktionärin
 Manfred Weinert (1934–2012), deutscher Schriftsteller
 Louis Weinert-Wilton, eigentlich Alois Weinert (1875–1945), deutscher Schriftsteller
 Margit Weinert (1926–2014), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Marianne Lange-Weinert (1921–2005), deutsche Kulturfunktionärin, Lektorin, Übersetzerin und Autorin
 Peter Paul Weinert (1948–2012), deutscher Kommunalpolitiker (Landrat des Westerwaldkreises 1985 bis 2009)
 Roland Weinert (* 1975), österreichischer Beamter, Generalsekretär im Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport
 Stefan Weinert (* 1964), deutscher Schauspieler
 Steffen Weinert (* 1975), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Romanautor
 Susan Weinert (1965–2020), deutsche Jazzgitarristin und -komponistin

Weinert ist der Name folgender Orte:
 Weinert (Texas), Stadt im Haskell County, Texas

Siehe auch:
 Fachschule für Bibliothekare „Erich Weinert“
 Weinart